Список країн за вирощуванням ячменю в 2008 засновано на даних статистики ФАО, перевірених у серпні 2010.

Країни, які вирощують понад 1 000 000 тонн ячменю в рік

Посилання  
 FAO complete list

Див. також  
 Ячмінь
 Сільське господарство

Сільське господарство за країною
ячмінь